Гистасп (др.-перс. Vištāspa, IV век до н. э.) — персидский военачальник.

Гистасп был родственником царя Дария III и мужем внучки Артаксеркса III. По предположению Г. Берве, его предком мог быть упомянутый Диодором Сицилийским одноимённый сын Ксеркса I, с чем однако не согласился П. Бриан.

По свидетельству Квинта Курция Руфа, Гистасп «командовал большой армией». По версии канадского учёного , он в качестве начальника регионального отряда принимал участие в битве при Гавгамелах, произошедшей в 331 году до н. э. После гибели Дария в следующем году Гистасп и его жена попали в полон к македонянам. Среди персидских пленниц Александр Македонский обратил внимание на красивую и скромную женщину, которая была «печальнее других». На заданный вопрос она ответила, что является дочерью сына Артаксеркса Оха и женой Гистаспа. Из уважения к имени Артаксеркса III македонский царь не только освободил его внучку, вернув и имущество, но приказал разыскать и отпустить также мужа.

По замечанию В. Хеккеля, возможно, именно об этом Гистаспе упоминал Арриан, рассказывая о вновь созданной пятой гиппархии конницы, состоявшей частично из представителей восточных народов. В неё, по словам Арриана, зачислялись воины, выделявшиеся знатностью, красотой или другим достоинствами, в том числе сыновья Мазея, Фратаферна, Оксиарта. Командиром этого нового подразделения был назначен бактриец Гистасп.

Литература 
 Первичные источники
 Квинт Курций Руф. История Александра Великого Македонского (6.2.6-8)
 Арриан. Анабасис Александра (7.6.3-5)
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XI.69.2)

 Исследования
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — P. 142. — ISBN 9781405154697.

Военачальники IV века до н. э.
Военачальники Ахеменидов